Csajághy Károly (1815–1905) egyházi jogtudor, pécs-egyházmegyei experes-plébános
 Csajághy Károly (1873–1961) kúriai bírói címmel kitüntetett bíró, a Veszprémi Királyi Törvényszék elnöke, a Magyar Országos Dalosszövetség alelnöke